Opłata – kategoria finansowa oznaczająca każdą pobraną należność za świadczone usługi. Opłata jest jednostronnie określonym i odpłatnym świadczeniem pieniężnym (w przeciwieństwie do podatku, który jest nieodpłatny) o charakterze ogólnym, pobieranym od osób fizycznych i prawnych. W związku z ich odmiennością istnieje potrzeba odróżnienia opłat pobieranych w sektorze prywatnym (gdzie stanowią cenę za usługi, np. opłata bankowa, opłata pocztowa) od tych w sektorze publicznym – jako świadczeń nieekwiwalentnych.

W sektorze publicznym opłata (często z przymiotnikiem „publiczna”) stanowi należność za zindywidualizowane i bezpośrednie świadczenie lub konkretną usługę ze strony organów władz centralnych lub samorządowych.

Rodzaje opłat 
 opłata adiacencka
 opłata bankowa
 opłata ekologiczna
 opłata ewidencyjna
 opłata interchange
 opłata miejscowa
 opłata prolongacyjna
 opłata sądowa
 opłata skarbowa
 opłaty lokalne
 opłata targowa

Zobacz też 

 kontrybucja
 myto
 cło
 fracht
 czesne

Przypisy 

Finanse